Badinter steht für:
 (13657) Badinter, Asteroid des Hauptgürtels

Badinter ist der Familienname folgender Personen:
 Élisabeth Badinter (* 1944), französische Philosophin und Autorin
 Robert Badinter (* 1928), französischer Politiker, Justizminister (1981–1986)